Guillermo Durán e Máximo González venceram Víctor Estrella e João Souza na final por 3-6, 6-1, [10-5].

Cabeças-de-chave

 Thiemo de Bakker /  Marcelo Demoliner (Semifinais)
 Facundo Bagnis /  Eduardo Schwank (Semifinais)

<ol start="3">
 Roman Borvanov /   Artem Sitak ''(Primeira rodada)
 Víctor Estrella /  João Olavo Souza ''(Final)

Tabela

Chave

Referências 
 Main Draw

Duplas 2013
ATP Challenger Tour de 2013
Tênis de 2013 no Brasil